Кріжовани; Крижовани

Крижовани — село і громада в Пряшівському окрузі Пряшівського краю.
 Кріжовани-над-Дудвагом — село, громада округу Трнава, Трнавський край.